Улица Жу́кова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Жукова — улица в Воронеже, названа в память о Георгии Константиновиче Жукове (с 1977).
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Жукова — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Жукова — улица в Калининском районе.
 Жукова улица — улица в Сестрорецке.
 Площадь Жукова — площадь в Томске, названа по случаю столетия со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896—1974).
 Улица Жукова — улица в Челябинске, названа в память о Георгии Константиновиче Жукове.
 Улица Жукова — улица в Ярославле, названа в память о Михаиле Петровиче Жукове (с 1948).

См. также 
 
 
 Жуков проезд